El término vía aérea puede hacer referencia a:

En aviación, una vía aérea es una ruta compuesta por varias intersecciones.
En anatomía, las vías aéreas son el sistema de conducción del aparato respiratorio.